Жуково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Жуковского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 23 км к югу от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Село Жуково было основано во времена Екатерины II малороссами, бежавшими из Черкасс. Изначально селение называлось слободой Нагольной.

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «слобода Нагольная (Жуков)» Наголенской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 879, число дворов — 153.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жуковская средняя общеобразовательная школа».

Религия 
Жуково относится к Валуйско-Алексеевской епархии. 

В селе действует храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)